Gastrochaenoidea est une super-famille de mollusques bivalves.

Liste des familles 
Selon  :
 famille Gastrochaenidae Gray, 1840

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Myoida